Bizonyítás, a filozófiai szempont szerint;
Bizonyítás, bizonyos jogi eljárási cselekmények;
Bizonyítás, matematikai szempont szerint;
Bizonyítás, amerikai romantikus film, 2005;

Kapcsolódó szócikkek 
Indukció, egy természettudományos tétel bizonyítására;
Teljes indukció, a megszámlálhatóan végtelen sok állítás bizonyításának egy módja a matematikában.